Mengzi, nom chinois du philosophe Mencius, ainsi que Mengzi, nom de l'ouvrage qui lui est attribué.
 Xian de Mengzi